Ninn ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Ninn-Hansen (1922–2014), dänischer Rechtsanwalt und Politiker (Det Konservative Folkeparti)
 Michael Ninn (* 1951), US-amerikanischer Filmregisseur